Diriks är ett efternamn som burits av bland andra:

 Anna Diriks (1870–1932), svensk-norsk konstnär
 Carl Fredrik Diriks (1814–1895), norsk konstnär och ämbetsman
 Christian Adolph Diriks (1775–1837), dansk-norsk jurist och ämbetsman
 Christian Ludvig Diriks (1802–1873), norsk ämbetsman
 Karl Edvard Diriks (1855–1930), norsk konstnär